El término Bará puede referirse a:
 Los Bará o Waípinõmakã, una etnia tucano de la frontera entre Brasil y Colombia.
 Los Bará o Kãkwã, una etnia makú de la frontera entre Brasil y Colombia.
 Los Bara etnia de Madagascar.
 Bará, o Eshu, una deidad yoruba.